Арнольд Антонович Федун (21 мая 1928, Новоград-Волынский — 16 марта 2021, Москва) — советский и российский военный -хирург. Народный врач СССР (1986).

Биография 
Родился 21 мая 1928 года в Новограде-Волынском (ныне в Житомирской области Украины) в семье агронома.

В 1935 году семья переехала в Винницу, где их застала война. Семья перебралась в Ростовскую область, а в августе 1942 года — в Златоуст, на Урале. Там их определили в один из колхозов Челябинской области. После освобождения Украины семья вернулась в Киев.

После школы выбрал медицинский институт. Ещё будучи студентом, устроился санитаром в «скорую помощь», а всё оставшееся время проводил в клинике мединститута: дежурил, присутствовал на операциях. Его быстро допустили к ассистированию, а на третьем курсе он уже самостоятельно выполнял небольшие оперативные вмешательства. После окончания четвёртого курса был направлен для обучения на военный факультет Харьковского медицинского института. В 1954 году, после окончания института, старший лейтенант медслужбы А. Федун был направлен в Группу советских войск в Германии старшим ординатором медсанбата дивизии. Оперировал аппендициты, грыжи, вены — заболевания, относящиеся к малой хирургии. Вскоре возглавил хирургическое отделение, а потом стал командиром медицинской роты — ведущим хирургом медсанбата.

В 1960 году поступил в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова. Под руководством профессора Куприянова начал заниматься операциями на лёгком и пищеводе.

После окончания академии получил назначение на космодром Байконур в госпиталь, рассчитанный на 700 коек. Для него Байконур стал серьёзной школой по военно-полевой хирургии. Порой приходилось выполнять до десяти операций в день. В 1965 году впервые в госпитале сделал операцию на пищеводе. В последующем выполнял их регулярно. К числу достижений в период службы в Казахстане относится и разработанный им набор по остеосинтезу для фиксации переломанных костей, который впоследствии нашёл широкое применение в хирургической практике. Коечный фонд госпиталя был расширен до 1100, открыто единственное в Вооружённых силах отделение детской хирургии, построен новый хирургический корпус.

В 1972 году был назначен ведущим хирургом Центрального госпиталя Ракетных войск стратегического назначения в Одинцове. Внёс значимый вклад в развитие лечебного процесса. Так, впервые в армии создано в госпитале отделение проктологии. Прорывом стало и создание единого мощного отделения реанимации и анестезиологии.

В 1975 году назначен на должность главного хирурга РВСН СССР. Почти 14 лет полковник медицинской службы А. Федун проработал в этой должности. За это время число сложных операций в госпиталях РВСН увеличилось в 6 раз, а количество самих операций — на треть. Летальность уменьшилась в 2,5 раза.

В 1988 году уволен в запас, но не расстался со своей профессией. Его пригласили хирургом-консультантом в Главный клинический военный госпиталь ФПС России. Но он ещё долго оперировал и консультировал врачей.

Автор и соавтор более 250 научных работ по различным разделам хирургии и организации военного здравоохранения, разработчик более 60 рационализаторских предложений и изобретений.

А. Федун: «Я считаю, что жизнь прожил не зря. У меня хорошая семья. Мы с женой Полиной вырастили двух прекрасных сыновей — Леонида и Андрея. В профессиональном плане добился достаточно высокого уровня. Конечно, не всё успел, но за то, что оставил после себя, мне не стыдно. По моим стопам пошёл сын Андрей. Он — торакальный хирург, кандидат медицинских наук. Внучка Марина тоже учится в мединституте».

Старший сын Леонид Федун (род. 1956), российский предприниматель, миллиардер. Вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ», с 2003 года — основной акционер и председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак», кандидат философских наук. Младший сын Андрей Федун (род. 1962), член совета директоров и генеральный директор ООО «Стадион «Спартак», бывший военный врач, полковник медицинской службы.

Сам также болел за «Спартак».

Скончался в Москве 16 марта 2021 года на 93-м году жизни.

Звания и награды 
 Заслуженный врач РСФСР (1976)
 Народный врач СССР (1986)
 Орден Красной Звезды
 Медаль «За боевые заслуги»
 Памятный золотой знак «Байконур» (2018)

Примечания

Ссылки 
Некролог на сайте газеты «Красная звезда»

Выпускники Харьковского национального медицинского университета
Выпускники Военно-медицинской академии
Военные врачи по алфавиту
Военные врачи России
Хирурги СССР
Военные врачи СССР